«Тампа-Бэй Лайтнинг» () — профессиональный хоккейный клуб, выступающий Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Базируется в городе Тампа, штат Флорида, США. Образован в 1992 году и домашние матчи проводит на стадионе «Амали-арена». В 2004 году «Тампа» впервые стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финале «Калгари Флэймз». Спустя 11 лет, в решающей серии уступила трофей «Чикаго Блэкхокс». В 2020 году во второй раз в своей истории «Лайтнинг» стали чемпионами, а через год защитили титул.

Легенда

Статистика сезонов

Статистика трофеев

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Тампы Бэй Лайтнинг» на hockeydb.com

 
Тампа Бэй Лайтнинг